Ната́лья Никола́евна Попо́ва (род. 1981 года, Саратов, СССР) — российская пловчиха — паралимпиец. Бронзовый призёр летних Паралимпийских игр, чемпионка Европы, мастер  России международного класса по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. С сентября 1993г. воспитанница Саратовской ДЮСОШИ "Спартак".

В настоящее время ушла из большого спорта, работает с инвалидами, помогая им найти силы поверить в себя. Наталья вместе с мужем воспитывает сына.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 апреля 2002 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XI Паралимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия).
 Мастер спорта России международного класса (2000).

Примечания

Ссылки 
 Наталья Попова  — профиль на сайте Международного Паралимпийского комитета.

Пловцы России
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2000 года
Пловцы на летних Паралимпийских играх 2000 года
Пловцы на летних Паралимпийских играх 2004 года